Puasjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pudasjärvi (sjö i Mellersta Finland, lat 62,70, long 25,62), 
 Pojasjärvi, sjö, Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar